Jones steht für:

 Jones (Familienname), ein Familienname – zu Namensträgern siehe dort
 (3152) Jones, Asteroid
 C/1967 M1 (Mitchell-Jones-Gerber), Komet
 Jones Motor Car Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Jones-Corbin Automobile Company, US-amerikanischer Automobilhersteller

Jones ist der Name folgender Orte:
 Jones (Isabela), Stadtgemeinde in der Provinz Isabela, Philippinen

in den Vereinigten Staaten:
 Jones (Alabama), Stadt in Alabama
 Jones (Illinois), Ort in Illinois
 Jones (Louisiana), Stadt in Louisiana
 Jones (Oklahoma), Stadt in Oklahoma

Jones ist Namensbestandteil folgender geografischer Objekte in Antarktika:
 Jones Bluffs, Felsenkliffs im Marie-Byrd-Land
 Jones Buttress, Felsmassiv in der Ross Dependency
 Jones Escarpment, Geländestufe im Mac-Robertson-Land
 Jones-Gletscher, Gletscher im Kaiser-Wilhelm-II.-Land
 Jones-Halbinsel, Halbinsel der Thurston-Insel
 Jones-Kanal, Meerenge vor der Westküste des Grahamlands
 Jones Mountains, Gebirge im Ellsworthland
 Jones-Nunatak, Nunatak im Viktorialand
 Jones Peak, Berg in der Ross Dependency
 Jones Point, Landspitze an der Westküste des Grahamland
 Jones Ridge, Gebirgskamm im Königin-Marie-Land
 Jones Rocks, Felsvorsprünge im Königin-Marie-Land
 Jones-Schelfeis, Schelfeis vor der Westküste des Grahamlands
 Jones Terrace, Hochebene im Viktorialand
 Jones Valley (Antarktika), Tal im Queen Elizabeth Land
 Kap Jones, Kap an der Ostküste des Viktorialands
 Mount Jones, Berg im Marie-Byrd-Land

Siehe auch:
 Jones County
 Jones Township
 Jones River
 Jones Valley
 Jones House
 Jones-Formalismus, Beschreibung linearer optischer Abbildungen
 Danko Jones, kanadische Band
 Davy Jones’ Locker, Begriff aus der Seemannssprache
 Jons, Gemeinde in Frankreich